Toponímia:
 Garrison (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord
 Garrison (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Garrison (Maryland), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Garrison (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Garrison (Montana), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana
 Garrison (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska
 Biografies:
 Daniel Garrison Brinton (1837 – 1899), arqueòleg, etnòleg i lingüista dels Estats Units
 Jim Garrison (1921 - 1992), fiscal de Nova Orleans (1962 - 73) conegut per les seves investigacions sobre l'assassinat del president John Kennedy, desenvolupades als anys 1966-1968
 Jimmy Garrison (Miami, 1934 – Nova York, 1976), contrabaixista de jazz estatunidenc
 John Garrison (West Newton, 1909 – Lincoln, 1988), jugador d'hoquei sobre gel estatunidenc
 William Lloyd Garrison (Newburyport, 1805 – Nova York, 1879), abolicionista, periodista i reformador
 Zina Garrison (Houston, 1963), jugadora de tennis estatunidenca